Anthoúsa (Attique), en Grèce
Anthoúsa (Kozani), en Grèce
Anthoúsa (Préveza), en Grèce
Anthoúsa (Tríkala), en Grèce